Ел Салто дел Агва има више значења:

 Ел Салто дел Агва (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салто дел Агва (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику